A PrvaLiga 2002–2003-as szezonja volt a bajnokság tizenkettedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok az NK Maribor lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok